Natura – pojęcie dotyczące świata i biosfery
 Matka Natura – personifikacja natury
 Natura 2000 – program ochrony przyrody
 Natura – pojęcie filozoficzne
 Natura ludzka – pojęcie filozoficzne
 Natura pura – pojęcie stworzone przez scholastykę potrydencką
 Natura – trzeci album zespołu Golden Life
 Martwa natura – gatunek malarski